DCP steht als Abkürzung für:

 Degree Confluence Project, ein Geländespiel
 Deutscher Computerspielpreis

 Dichlorpropane, isomere Chlorkohlenwasserstoffe, siehe 1,2-Dichlorpropan
 Dichlorpropene, isomere Chlorkohlenwasserstoffe
 Dicumylperoxid, ein Peroxid
 Digital Cinema Package, ein Paket zum Verteilen von digitalen Kinofilmen
 Diphenylcyclopropenon ein Medikament zur Behandlung der Alopecia areata
 Discovery and basic Configuration Protocol, ein Datenprotokoll nach der Norm IEC 61158, siehe Profinet #PROFINET-Protokolle
 Disk Control Program, ein in der DDR vertriebenes Betriebssystem
 Dedicated Charging Port, ein Ladeanschluss im Rahmen der USB-Spezifikation
 Dynamic Code Programming, Programmierparadigma

Abkürzung